Kozani (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Kozani (periferie-district); een Grieks periferie-district
Kozani (gemeente); een Griekse gemeente